Rickard Wallin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au VIK Västerås HK, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Coyotes de Phoenix, en  en . Il commence sa carrière en senior au Färjestads BK en 1999. L'équipe remporte l'Elitserien 2002. Il part alors en Amérique du Nord et décroche la Coupe Calder 2003 avec les Aeros de Houston. Il débute parallèlement dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild du Minnesota. Il a ajouté trois autres championnats de Suède à son palmarès avec Färjestad en 2006, 2009 et 2011.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2001 : termine meilleur pointeur des séries éliminatoires.
2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| VIK Västerås HK  Jr.|| SuperElit || 26|| 3|| 3|| 6|| || || || || || 
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK Jr.|| SuperElit || 29|| 20|| 30|| 50|| 32|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK Jr.|| SuperElit || 21|| 11|| 15|| 26|| 30|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || Elitserien|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 46|| 15|| 22|| 37|| 54|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK || Elitserien|| 47|| 9|| 22|| 31|| 24|| 16|| 11|| 3|| 14|| 4
|-
| 2001-2002|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 12|| 31|| 43|| 56|| 10|| 4|| 9|| 13|| 8
|-
| 2002-2003|| Wild du Minnesota|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Aeros de Houston|| LAH|| 52|| 13|| 22|| 35|| 70|| 23|| 4|| 11|| 15|| 22
|-
| 2003-2004|| Wild du Minnesota|| LNH|| 15|| 5|| 4|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Aeros de Houston || LAH|| 47|| 14|| 18|| 32|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| Aeros de Houston || LAH|| 79|| 12|| 31|| 43|| 61|| 5|| 1|| 0|| 1|| 29
|-
| 2005-2006|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 11|| 19|| 30|| 82|| 18|| 6|| 3|| 9|| 28
|-
| 2006-2007 || HC Lugano|| LNA || 44|| 14|| 35|| 49|| 87|| 6|| 3|| 3|| 6|| 16
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK || Elitserien|| 55|| 17|| 23|| 40|| 54|| 12|| 1|| 5|| 6|| 18
|-
| 2008-2009|| Färjestads BK || Elitserien|| 55|| 18|| 27|| 45|| 56|| 13|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2009-2010|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 60|| 2|| 7|| 9|| 20|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 32|| 9|| 12|| 21|| 20|| 14|| 4|| 9|| 13|| 12
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 53|| 9|| 18|| 27|| 42|| 11|| 5|| 4|| 9|| 12
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 48|| 11|| 27|| 38|| 42|| 10|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 43|| 4|| 4|| 8|| 28|| 15|| 4|| 1|| 5|| 12
|-
|2014-2015|| Färjestads BK || SHL || 55 || 2 || 13 || 15 || 52 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016|| Färjestads BK || SHL || 49 || 4 || 9 || 13 || 28 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0

| 79|| 8|| 11|| 19|| 34|| || || || ||

Au niveau international 

|1998 ||align="left"|Championnat d'Europe junior || 6|| 2|| 2|| 4|| 16||  ||align="left"|  Médaille d'or
|-
|2000 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 0 ||+5||align="left"| Cinquième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 0|| 2|| 6|| +3|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 3|| 5||  4||+6|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1||8|| +2||  align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 5|| 6|| 0|| +7|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 4||-1||  align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en avril 1980
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du HC Lugano
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby